«Женщина-змея» () — сказочная пьеса (фьяба) итальянского драматурга Карло Гоцци, впервые поставленная в Венеции в 1762 году. Её действие локализовано в грузинском Тифлисе, но это всего лишь условность, необходимая для создания восточного колорита. При этом в числе действующих лиц — персонажи итальянской комедии дель арте.

Примечания 

Комедия дель арте
Пьесы на итальянском языке